Cito bezeichnet:
 Cito-Fahrradwerke in Köln
 Cito Chemie GmbH in Calbe/Saale
 Cito-System GmbH, ein Rillzurichtungs-Unternehmen in Schwaig
 Mercedes-Benz Cito, ein Omnibusmodell
 CITO-TV, kanadischer Fernsehsender aus Timmins, Ontario, zugehörig zu CTV (Kanada)

Cito ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Cito (1882–1965), Luxemburger Bildhauer
 Marion Cito (* 1938), deutsche Kostümbildnerin und Tänzerin

cito ist lateinisch für: schnell, rasch, bald. 
 davon abgeleitet: der Wunsch nach einer schnellen Bearbeitung eines Vorganges in der Medizin (Diagnostik)

Die Abkürzung CITO steht für:
 Cache in - Trash out beim Geocaching
 Chief Information Technician Officer, der technische Stabsoffizier bei UN-Einsätzen
 das niederländische „Zentrale Institut für Testentwicklung“

Siehe auch:
 Zito

Abkürzung